I NatWest Island Games 2001 (it. Giochi delle Isole 2001), nona edizione della competizione, si svolsero sull'Isola di Man dal 9 al 13 luglio 2001.

Medagliere

Sport
 Badminton
 Tiro con l'arco
 Tennistavolo
 Ginnastica
 Pallavolo
 Calcio
 Atletica leggera
 Golf
 Pallacanestro (M - F)
 Vela
 Tiro a segno
 Ciclismo
 Nuoto
 Tennis
 Triathlon

Collegamenti esterni